Amusium papyraceum är en musselart som först beskrevs av William More Gabb 1873.  Amusium papyraceum ingår i släktet Amusium och familjen kammusslor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kammusslor
papyraceum